Народна партия на Казахстан (, първоначално Комунистическа народна партия на Казахстан), е лява политическа партия в Казахстан. Основана е през 2004 г. Неин председател е Айкин Конуров. Секретари на Централният комитет са Тургън Сиздиков, Гаухар Нугманова, Виктор Смирнов и Жамбил Ахметбеков.

Участия в избори

Парламентарни избори

Източници

Външни препратки 
  

Политически партии в Казахстан
Основани в Казахстан през 2004 година